Shumway bezeichnet:
 Shumway (Arizona), Unincorporated Community im US-amerikanischen Navajo County, Arizona
 Shumway (Kalifornien), Unincorporated Community im US-amerikanischen Lassen County, Kalifornien
 Shumway (Illinois), Dorfgemeinde im  US-amerikanischen Effingham County, Illinois
 Gordon Shumway, eigentlicher Name der Hauptfigur in Alf (Fernsehserie)
 Shumway (Software), Programm, welches Adobe Flash in HTML5 und JavaScript umwandelt

Shumway ist der Name folgender Personen:
 F. Ritter Shumway (1906–1992), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 James Shumway (1939–2003), US-amerikanischer Politiker
 Margot Shumway (* 1979), US-amerikanische Ruderin
 Matt Shumway (* 1978), US-amerikanischer Animator
 Norman D. Shumway (1934–2022), US-amerikanischer Politiker
 Norman E. Shumway (1923–2006), US-amerikanischer Chirurg und Herzchirurg; Pionier der modernen Herztransplantation